Luna Sea – gruppo musicale giapponese
 Luna Sea – album dei Firefall del 1977
 Luna Sea – album dei Luna Sea del 1991